Агила́р-де-Сега́рра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 43,3 км². Население — 253 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Información de la diputación de Barcelona

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны